Chiesiola ima više značenja:
 Chiesiola, Foggia
 Chiesiola, Parma